Kołysanki na wieczny sen – album Leny Piękniewskiej & Soundcheck wydana 8 października 2012 roku. Projekt miał koncertową premierę 1 sierpnia 2010 roku podczas Tzadik Poznań Festival.

Lista utworów

Twórcy 
 Lena Piękniewska – głos bęben, kompozycja, tekst
 Krzysztof Dys – fortepian, aranżacja
 Maciej „Kocin” Kociński – saksofon, klarnet, kalimba, kompozycja, aranżacja
 Krzysztof Szmańda – perkusja
 Andrzej Święs – kontrabas

Gościnnie 
 Maciej Filipczuk – skrzypce, głos
 Antonina Kocińska – głos

Pozostali 
 Arek Romański (studio Huncwot) – projekcja
 Leszek Kwiatkowski – tłumaczenie na hebrajski
 Paulina Celnik – tłumaczenie na hebrajski

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Opis płyty

Albumy muzyczne wydane w roku 2012